Аламільо:
Аламільйо — міст у Севільї, Іспанія 
Аламільйо  — місто в Іспанії.